Joan Pellicer i Palau (Barcelona 1901-1956), futbolista català.
 Joan Pellicer i Bataller (Bellreguard 1947-2007), etnobotànic valencià.
 Joan Pellicer Llauradó (Reus 1822 - 1890) periodista